Mosley är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Mosley

 Ian Mosley (född 1953), brittisk rocktrumslagare
 Lacey Mosley (född 1981), amerikansk sångerska och låtskrivare
 Max Mosley (född 1940), brittisk racerförare och bilsportledare
 Michael Mosley (född 1957), brittisk  journalist, läkare och programledare
 Mike Mosley (1946–1984), amerikansk racerförare
 Oswald Mosley (1896–1980), brittisk militär och politiker, fascist
 Roger E. Mosley (1938–2022), amerikansk skådespelare
 Tracey Mosley (född 1973), australisk softbollspelare
 Walter Mosley (född 1952), amerikansk författare, bland annat av deckare

Se även
 Mosley (baronskap) – baronskap i England
 Moseley, engelskt efternamn

Engelska efternamn